Wettengel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wettengel (1921–2004), deutscher Politiker (SED)
 Eduard Wettengel (1889–1963), deutscher Schriftsteller und Zeichner
 Ernst Wettengel (1903–1981), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Traugott Wettengel (1750–1824), böhmischer lutherischer Theologe
 Michael Wettengel (* 1957), deutscher Archivar und Historiker 
 Rudolf Wettengel (1924–1986), deutscher Politiker (SED) und Redakteur
 Wolfgang Wettengel (* 1954), deutscher Ägyptologe